Вестерн может означать:
 Вестерн — направление искусства.
 Вестерн — музыка жителей Запада США и Запада Канады.
 Вестерн — стиль верховой езды.
 «Вестерн» — фильм производства Германии, Болгарии и Австрии, снятый режиссёром Валеской Гризебах.

См. также 
 Вестерн-блот
 Вестерн-комиксы
 Вестерн-свинг